Nacław (województwo wielkopolskie) – wieś
 Nacław (województwo zachodniopomorskie) – wieś
 Nacław – imię